François Bunel (1525-vers 1580) ;
 François Bunel le Jeune (vers 1552-1599), peintre de la Cour de Navarre, valet de chambre d'Henri IV, fils du précédent ;
 Jacob Bunel (1558-1614), frère du précédent, peintre du roi ;
 Pierre Bunel (1500-1547), humaniste de la Renaissance toulousain ;
 Lucien Bunel (1900-1945), prêtre catholique français ;
 Pierre-Henri Bunel (1952-), officier français ;
 Jeannette Guichard-Bunel (1957-), artiste peintre française ;
 Marie Bunel (1961-), actrice française.

Patronyme normand